Кубок Гагаріна 2013 проходив з 20 лютого по 17 квітня 2013 року.

Західна конференція

Східна конференція

Фінальна серія 

Рахунок у серії: 1 : 0 на користь «Динамо»

Рахунок у серії: 2 : 0 на користь «Динамо»

Рахунок у серії: 2 : 1 на користь «Динамо»

Рахунок у серії: 3 : 1 на користь «Динамо»

Єдину шайбу у ворота Майкла Гарнетта закинув чеський нападник Якуб Петружалек з передачі Марека Квапіла, після виграного вкидання Домініком Граняком.

Рахунок у серії: 3 : 2 на користь «Динамо»

Найрезультативніший поєдинок фінальної серії.

Рахунок у серії: 4 : 2 на користь «Динамо»

Вирішальну шайбу, на шостій хвилині додаткового часу, закинув Олексій Цвєтков з передачі Кокарева і Мосальова. Московське «Динамо» вдруге поспіль здобуло кубок Гагаріна.

Склади фіналістів 
«Динамо» (Москва): воротарі — Олександр Єременко, Олександр Шариченков; захисники — Денис Баранцев, Дмитро Вишневський, Ілля Горохов, Домінік Граняк, Андрій Миронов, Максим Соловйов, Янне Яласваара, Філіп Новак, Роман Дерлюк; нападники — Юрій Бабенко, Костянтин Горовиков, Костянтин Касянчук, Марек Квапіл, Денис Кокарев, Сергій Коньков, Микита Лукін, Денис Мосальов, Дмитро Пестунов, Якуб Петружалек, Сергій Соїн, Олексій Сопін, Олексій Цвєтков, Олександр Шибаєв, Денис Толпеко, Григорій Шафігулін, Кирило Князєв, Костянтин Волков. Головний тренер — Олег Знарок.

«Трактор» (Челябінськ): воротарі — Майкл Гарнетт, Владислав Фокін; захисники — Дерон Куїнт, Дмитро Рябикін, В'ячеслав Бєлов, Олексій Васильченко, Микита Нестеров, Геннадій Разін, Олександр Шинін, Євген Катічев; нападники — Петрі Контіола, Максим Якуценя, Станіслав Чистов, Ян Буліс, Євген Кузнецов, Костянтин Панов, Андрій Костіцин, Володимир Антипов, Валерій Нічушкін, Максим Карпов, Єгор Дугін, Антон Глінкін, Андрій Попов, Микола Лемтюгов. Головний тренер — Валерій Бєлоусов.

Найкращі бомбардири

Примітки

Джерела 
 Кубок Гагаріна 2013 на сайті KHL.ru  

Континентальна хокейна ліга
2013 у хокеї з шайбою
Хокей у Росії
Хокей у Казахстані
Хокей у Словаччині
Хокей у Чехії